Vorderschlag steht für:
 Vorderschlag (Hörgertshausen), Ortsteil der Gemeinde Hörgertshausen, Landkreis Freising, Oberbayern
 Vorderschlag (Gemeinde Julbach), Ortschaft der Gemeinde Julbach, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Vorderschlag (Gemeinde Ungenach), Ortsteil der Gemeinde Ungenach, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich